Saint-Michel bedeutet auf französisch Sankt Michael und steht für:
 Saint-Michel, Ortschaft in der Gemeinde Maîche, Département Doubs, Frankreich
 Saint-Michel (Haiti), Ortschaft in Haiti
 Saint-Michel (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Michel (Aisne), Département Aisne
 Saint-Michel (Ariège), Département Ariège
 Saint-Michel (Charente), Département Charente
 Saint-Michel (Gers), Département Gers
 Saint-Michel (Haute-Garonne), Département Haute-Garonne
 Saint-Michel (Hérault), Département Hérault
 Saint-Michel (Loiret), Département Loiret
 Saint-Michel (Pyrénées-Atlantiques), Département Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Michel (Tarn-et-Garonne), Département Tarn-et-Garonne
 Beuvange-sous-Saint-Michel, Département Moselle

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Michel-Chef-Chef, Département Loire-Atlantique
 Saint-Michel-d’Aurance, Département Ardèche
 Saint-Michel-de-Bannières, Département Lot
 Saint-Michel-de-Boulogne, Département Ardèche
 Saint-Michel-de-Castelnau, Département Gironde
 Saint-Michel-de-Chabrillanoux, Département Ardèche
 Saint-Michel-de-Chaillol, Département Hautes-Alpes
 Saint-Michel-de-Chavaignes, Département Sarthe
 Saint-Michel-de-Dèze, Département Lozère
 Saint-Michel-de-Double, Département Dordogne
 Saint-Michel-de-Feins, Département Mayenne
 Saint-Michel-de-Fronsac, Département Gironde
 Saint-Michel-de-Lanès, Département Aude
 Saint-Michel-de-la-Pierre, Département Manche
 Saint-Michel-de-Lapujade, Département Gironde
 Saint-Michel-de-la-Roë, Département Mayenne
 Saint-Michel-de-Livet, Département Calvados
 Saint-Michel-de-Llotes, Département Pyrénées-Orientales
 Saint-Michel-de-Maurienne, Département Savoie
 Saint-Michel-de-Montaigne, Département Dordogne
 Saint-Michel-de-Montjoie, Département Manche
 Saint-Michel-de-Plélan, Département Côtes-d'Armor
 Saint-Michel-de-Rieufret, Département Gironde
 Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, Département Isère
 Saint-Michel-des-Andaines, Département Orne
 Saint-Michel-d’Euzet, Département Gard
 Saint-Michel-de-Vax, Département Tarn
 Saint-Michel-de-Veisse, Département Creuse
 Saint-Michel-de-Villadeix, Département Dordogne
 Saint-Michel-de-Volangis, Département Cher
 Saint-Michel-d’Halescourt, Département Seine-Maritime
 Saint-Michel-en-Beaumont, Département Isère
 Saint-Michel-en-Brenne, Département Indre
 Saint-Michel-en-Grève, Département Côtes-d'Armor
 Saint-Michel-en-l’Herm, Département Vendée
 Saint-Michel-Escalus, Département Landes
 Saint-Michel-et-Chanveaux, Département Maine-et-Loire
 Saint-Michel-Labadié, Département Tarn
 Saint-Michel-le-Cloucq, Département Vendée
 Saint-Michel-les-Portes, Département Isère
 Saint-Michel-l’Observatoire, Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Michel-Loubéjou, Département Lot
 Saint-Michel-Mont-Mercure, Département Vendée
 Saint-Michel-sous-Bois, Département Pas-de-Calais
 Saint-Michel-sur-Loire, Département Indre-et-Loire
 Saint-Michel-sur-Meurthe, Département Vosges
 Saint-Michel-sur-Orge, Département Essonne
 Saint-Michel-sur-Rhône, Gemeinde im Département Loire
 Saint-Michel-sur-Savasse, Département Drôme
 Saint-Michel-sur-Ternoise, Département Pas-de-Calais
 Saint-Michel-Tubœuf, Département Orne

Orte in der kanadischen Provinz Québec:
 Saint-Michel (Québec)
 Saint-Michel-de-Bellechasse
 Saint-Michel-des-Saints
 Saint-Michel-du-Squatec

Saint-Michel, den Namen oder Namensbestandteil mehrerer französischer Kirchen: siehe Michaeliskirche#Frankreich

Kriegsschiffe der französischen Marine
 Saint-Michel (Schiff, 1706), 70-Kanonen-Linienschiff (1706–1717)
 Saint-Michel (Schiff, 1741), 64-Kanonen-Linienschiff der gleichnamigen Klasse (1741–1786)
 Saint-Michel-Klasse, Klasse von zwei 64-Kanonen-Linienschiffen

Siehe auch:
 Boulevard Saint-Michel 
 Le Mont-Saint-Michel
 Tumulus St. Michel
 Michaeliskirche